Landtagswahlkreis Lippe steht für:

 Landtagswahlkreis Lippe I
 Landtagswahlkreis Lippe II
 Landtagswahlkreis Lippe III